Буканский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Мамонтовском районе Алтайского края России. Административный центр — село Буканское.

Демография 
По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 1014 человек, в том числе 464 мужчины и 550 женщин. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 1020 человек.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 2 населённых пункта:
 село Буканское,
 посёлок Вознесенский.

Примечания 

Муниципальные образования Мамонтовского района
Сельские поселения Алтайского края